Die folgenden Personen waren Äbte  von Monte Cassino (Italien):

Weblinks 
 Abtliste

Einzelnachweise 

Monte Cassino
Person (Religion, Latium)
!Abte
Christentum (Latium)
!Abte von Monte Cassino